

Persone 
 Arnaud Delalande (1971) – sceneggiatore e scrittore francese
 François Léandre Regnault Delalande (1762-1824) – scrittore, incisore e pittore francese
 Frédéric Delalande (1969) – ciclista su strada italiano
 Hélène Courtaigne Delalande (1957) – gioielliera francese
 Jacques Delalande (1908-1997) – politico francese
 Michel-Richard Delalande (1657-1726) – compositore e musicista francese 
 Pierre Antoine Delalande (1787-1823) – naturalista ed esploratore francese

Zoologia 
 Tarentola delalandii – piccolo sauro della famiglia Phyllodactylidae, endemico delle Isole Canarie
 Telemiades delalande – farfalla della famiglia delle Hesperiidae